Edgar L. Insfrán (Asunción, 9 de diciembre de 1921-ibídem, 2 de noviembre de 1991) fue un político paraguayo de importante actuación durante la época de Stroessner y uno de los jefes políticos del movimiento político militar que derrocó a su régimen en 1989. Es conocido por ser el ejecutor de la fundación de Puerto Presidente Stroessner, actual Ciudad del Este.

Carrera política 
Edgar Ynsfrán es el mayor de los cuatro hijos del matrimonio entre Linneo Ynsfrán e Inocencia Doldán. Walter, Gladys y Oscar Facundo fueron sus hermanos. Cursó sus estudios primarios en el Colegio San José de la capital, mientras que el bachillerato lo finalizó en el Colegio Nacional Capitalino. Su vida universitaria giró en torno a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y posteriormente, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción.

En la función pública se desempeñó como subsecretario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, secretario general del Ministerio de Hacienda, parlamentario, delegado de la Cámara de Representantes al Congreso Interpariamentario Mundial (Roma, 1948), ministro plenipotenciario y delegado a la III Asamblea de la ONU celebrado en París, y aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Otros cargos que se le atribuyen es la de inspector general de Consulados, asesor jurídico del Ministerio del Interior, jefe de la Policía de la Capital y también como Ministro del Interior, cargo con el cual desempeñó un rol protagónico durante los duros momentos de la política paraguaya y como el principal responsable de la represión de grupos subversivos y guerrilleros de fines de la década del 50 y principios de la década del 60.

Cuando Alfredo Stroessner se ausentaba, se encargó de la administración general del país en cinco oportunidades (junio y septiembre de 1956; septiembre de 1957; abril y luego, mayo de 1958). El 3 de febrero de 1957 ejecutó la fundación de Puerto Presidente Stroessner, plebiscitado como Ciudad del Este en 1989.

Fue miembro de la Asociación Nacional Republicana y vicepresidente de este partido en dos oportunidades. Se alistó en filas del sector "Guión Rojo", liderado por J. N. González. A raíz del derrocamiento del presidente González fue exiliado a la Argentina. Luego de largos años de ostracismo político, comenzó a activar nuevamente desde la segunda mitad de la década de los '80, liderando el movimiento interno del partido Colorado, conocido como el "grupo de los 34".

Luego de las elecciones de 1989, tras el golpe de Estado, pasó a ocupar una banca en la Cámara de Senadores. Falleció en Asunción, el 2 de noviembre de 1991.

Véase también 
 Golpe de Estado en Paraguay de 1989.
 Ciudad del Este.

Bibliografía 
 Forjadores del Paraguay: Diccionario biográfico. Asunción, Paraguay.

Nacidos en Asunción
Colorados de Paraguay